Hammerwerk steht für

 industrielle Großschmiede (historisch), siehe Schmiede #Die industrielle Großschmiede
 Norm-Hammerwerk, zur Untersuchung auf Trittschall und Gehschall
 Hammerwerk (Gemeinde Ottenschlag), Ortsteil von Ottenschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hammerwerk (Uhrschlag) ist Teil des Schlagwerks in einer Räderuhr.